Irina Krushová () (* 24. prosince 1983, Oděsa) je americká šachistka, sedminásobná účastnice šachové olympiády žen s družstvem USA.

Tituly 
V roce 2001 získala titul mezinárodní mistr. V roce 2013 získala titul velmistr.

Šachové olympiády žen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Krush, Irina FIDE karta
  Krush, Irina výsledky na ženských šachových olympiádách

Narození v roce 1983
Narození 24. prosince
Narození v Oděse
Žijící lidé
Americké šachistky
Aktivní šachisté
Ženy